Squawk – codice numerico usato nelle trasmissioni radio
Squawk – album musicale dei Budgie del 1972